Pabuaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pabuaran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,55, long 106,96), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,59), 
 Kecamatan Pabuaran (distrikt i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,44, long 107,61), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 106,73), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Kecamatan Pabuaran (distrikt i Indonesien, Banten), 
 Kecamatan Pabuaran (distrikt i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,19, long 106,79), 

Robotskapade Indonesienförgreningar